Spojení písmen F a F může mít různé významy:

FF 
 Filozofická fakulta vysoké školy nebo univerzity
 Webový prohlížeč Mozilla Firefox
 Vývojářská firma FF, založená Tony Roltem, bývalým pilotem F1
 Setkání příznivců fantasy a science fiction v ČR, Festival fantazie
 V online diskuzích zkratka pro zábavu (z ang. For Fun)
 znakový příkaz form feed pro počítačovou tiskárnu znamenající přechod na novou stránku – viz Nová stránka
 Série video her Final Fantasy firmy Square Enix
 Americký sci-fi seriál FlashForward televize ABC
 Jensen FF – britský automobil
 FF – full frame – 24 x 36 mm – formát políčka kinofilmu a snímačů digitálních fotoaparátů.
 Grumman FF – americký letoun
 Ve hře League of Legends také znamená forfeit-vzdát se

ff 
 fula – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 fortissimo – běžná zkratka užívaná v hudbě – velmi silně
 označení železničních vozů u ČSD způsobilých k lodní přepravě do Velké Británie
 v tisku pro označení termínu folio v množném čísle